Rogers Cup 2007 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 1000 для мужчин и 1-я категории WTA для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах. Мужской турнир в этом году проводился в Монреале, а женский — в Торонто.

Соревнования прошли с 5 по 12 августа для мужчин и с 13 по 20 августа для женщин.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Роджер Федерер
 женский одиночный разряд —  Ана Иванович
 мужской парный разряд —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женский парный разряд —  Мартина Навратилова /  Надежда Петрова

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Новак Джокович обыграл  Роджера Федерера со счётом 7-6(2), 2-6, 7-6(2).
 Джокович выигрывает 4й титул в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер сыграл свой 7й финал в сезоне и 65й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины одиночки 

 Жюстин Энен обыграла  Елену Янкович со счётом 7-6(3), 7-5.
 Энен выигрывает 6й титул в сезоне и 35й за карьеру в туре ассоциации. На этом турнире она побеждает во 2й раз (до этого в 2003 году).
 Янкович сыграла свой 7й финал в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Махеш Бхупати /  Павел Визнер обыграли  Кевина Ульетта /  Пола Хенли со счётом 6-4, 6-4.
 Бхупати выигрывает свой 1й в сезоне и 40й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 4й раз (до этого в 1997, 2003-04 годах).
 Визнер выигрывает свой 3й в сезоне и 15й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации. Это его дебютный титул на турнирах серии Мастерс.

Женщины пары 

 Катарина Среботник /  Ай Сугияма обыграли  Кару Блэк /  Лизель Хубер со счётом 6-4, 2-6, [10-5].
 Среботник выигрывает 3й парный титул в сезоне и 16й за карьеру в туре ассоциации.
 Сугияма выигрывает 1й парный титул в сезоне и 34й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Canada Masters

 ATP Тур 2007 года
 WTA Тур 2007 года
 US Open Series 2007

 Серия ATP Masters
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Август 2007 года
2007
Канада